Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1971 година e 22-ри пореден.

Започва на 6 май 1971 г. и завършва на 3 октомври.

Съдържа в календара 11 старта.

Стартове

Класиране

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони